The Man from Texas – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
The Man from Texas – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Mix
The Man from Texas – film del 1921 diretto da Ben F. Wilson
The Man from Texas – film del 1924 diretto da Tom Forman con Harry Carey
The Man from Texas – film del 1939 diretto da Albert Herman
Man from Texas – film del 1948 diretto da Leigh Jason